Grochowski (masculin), Grochowska (féminin) ou Grochowscy peut faire référence à :
 , évêque polonais,
 Agnieszka Grochowska, actrice polonaise,
 , évêque polonais,
 (21614) Grochowski, un astéroïde.